Türkiye 1. Ligi 1997/98 was het veertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Men speelde dit seizoen al vanaf 1 augustus 1997; de laatste speeldag vond plaats op 10 mei 1998.

Regerend landskampioen Galatasaray SK behaalde z'n twaalfde landskampioenschap; de club was er zo mogelijk nog sterker op geworden dan vorig seizoen: "De Maradona van de Karpaten" (Gheorghe Hagi) had dit seizoen zijn landgenoot en zesvoudig Roemeens voetballer van het jaar Gică Popescu (die FC Barcelona verliet omdat Louis van Gaal daar was aangesteld als trainer) aan zijn zijde. Spits Hakan Şükür trof dit seizoen 32 maal doel; goed voor de Turkse topscorerstitel en de Zilveren Schoen (alleen in Nikos Machlas van Vitesse moest hij zijn meerdere erkennen). De dubbel werd echter net niet behaald, omdat stadgenoot Beşiktaş JK in de finale de strafschoppen iets beter wist te nemen; voor de Zwarte Adelaars was dit de vijfde bekertriomf (evenveel als Trabzonspor, maar nog steeds op respectabele afstand van recordbekerhouder Galatasaray SK).

Vier jaar lang hadden de grote vier van het Turkse voetbal (Galatasaray SK, Fenerbahçe SK, Beşiktaş JK en Trabzonspor) in wisselende volgorde de bovenste vier plaatsen van de competitie voor zich opgeëist, vaak pas op eerbiedige afstand gevolgd door de overige deelnemers . Dit jaar wist het ambitieuze İstanbulspor AŞ (waar voorzitter en mediamagnaat Cem Uzun de teleurstellende Nederlanders John van den Brom en Peter van Vossen - en hun trainer Leo Beenhakker - voor aanvang van het seizoen had vervangen door o.a. Aykut Kocaman, Oleg Salenko en Sergen Yalçın, die op dat moment als de beste Turkse voetballer werd beschouwd) zich zomaar binnen de top vier te dringen, ten koste van Beşiktaş JK.

Uit de hoofdstad kwam Şekerspor na 24 jaar nog eens een kijkje in de Süper Lig nemen, maar het nieuwe avontuur zou tot één jaar beperkt blijven. Ook het vorig jaar gepromoveerde Kayserispor daalde meteen weer af. Alleen Kardemir DÇ Karabükspor hield het langer dan één seizoen vol. Iets langer had Vanspor het volgehouden, maar na drie seizoenen in de Süper Lig viel dan ook voor deze ploeg het doek.

Kaart

Eindstand 1997/98

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1997/98

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Kardemir DÇ Karabükspor (nummer 1 kampioenscompetitie 1. Lig 1996/97)
 Kayserispor (nummer 2 kampioenscompetitie 1. Lig 1996/97)
 Şekerspor (winnaar play-offs 1. Lig 1996/97)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Sarıyer GK (nummer 16 Süper Lig 1996/97)
 Denizlispor (nummer 17 Süper Lig 1996/97)
 Zeytinburnuspor (nummer 18 Süper Lig 1996/97)

Topscorers 1997/98

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1997/98